Шейбаниды (, ) — узбекская правящее сословие в Бухарском ханстве, средневековый род правителей Мавераннахра и Южного Туркестана, ветвь Шибанидов. Название рода получила от чингизида Мухаммеда Шейбани, потомка Шибана, внука Чингисхана, хотя Мухаммед Шейбани и никто из его прямых потомков нигде не правили.

В востоковедческом издании «Encyclopædia Iranica» используются три названия рода Абулхайриды, Шибаниды и Шейбаниды.

Шейбаниды и Шибаниды 

Ввиду того что сам Шейбани хан является потомком Шибана одного из сыновей Джучи некоторые исследователи не делают различия между шейбанидами и шибанидами. Соответственно правление династии Шейбанидов в Средней Азии признают как продолжением правления династии Шибанидов из улуса Джучи.

Такие ученые как Ю.Брегель, Питер Голден, Роберт Макчесни в качестве названия династии используют название шибаниды.

Историк, доктор исторических наук Т. Султанов придерживаясь этой точки зрения, пишет, что прямые потомки Мухаммеда Шейбани-хана никогда и нигде официально не правили. Поэтому правильное написание династии, правившей в XVI в. в Мавераннахре с центром вначале в Самарканде, затем в Бухаре, — не Шейбаниды, как потомки Мухаммада Шейбани-хана, а Шибаниды (Сибаниды), как потомки Шибана (Сибана), сына Джучи, сына Чингиз-хана.

В востоковедческом издании «Encyclopædia Iranica» используются даже три названия Шибаниды, Шейбаниды и Абулхайриды.

Происхождение рода 

После нескольких неудачных попыток воссоздать Государство Абулхаира Шейбани хан принимает решение захватить города Тимуридов в Средней Азии. В 1499 году он начал завоевание Мавераннахра и в 1500—1501 отвоевал у Тимуридов их столицу Самарканд, основав государство Шейбанидов. Установил свою власть над всем Мавераннахром и Хорасаном. С момента создания своего государства и до своей смерти Шейбани хан постоянно находился в состоянии войны с большинством соседних государств. Постоянно совершал набеги в степи восточного Дешт-и-Кипчака в казахские кочевья, воевал за расширение своего государства с Сефевидами.

В декабре 1510 года Мухаммад Шейбани-хан был разбит под Мервом иранским шахом Исмаилом I Сефеви и убит. После смерти Кучкунджи-хана (правил в 1510—1530 годах), дяди Шейбани-хана, и кратковременного правления его сына Абу Саид-хана (1530—1533) главой государства стал Убайдулла-хан (правил в 1533—1540 годах), племянник Шейбани-хана.

Шейбаниды считали Тимуридов узурпаторами престола ханов чингизидов, и вели постоянную борьбу с Сефевидами за Хорасан и вторую столицу Тимуридов — Герат.

Генеалогическое древо

Возвышение рода 
Правление Абдуллы-хана II (1557—1598, взошел на ханский престол в 1583 году) характеризовалось значительным усилением ханской власти. После смерти Абдулла-хана II и убийства его сына Абдалмумин-хана, а также гибели Пирмухаммеда II династия Шейбанидов прекратилась.

Конец рода 
Пирмухаммед-хану II, последнему Шейбаниду, принадлежала лишь небольшая часть государства; в том же году он погиб в междоусобной борьбе. После Шейбанидов к власти в 1601 году пришли Аштарханиды.

Представители династии

Шейбаниды Мавераннахра 
 Шейбани-хан, сын Шахбудаг-султана, сын Абулхайр-хана хан Мавераннахра 1501—1510
 Суюнчходжа-хан, сын Абулхайр-хана, султан Ташкента 1503—1525, хан Мавераннахра 1510
 Кучкунджи-хан, сын Абулхайр-хана, султан Туркестана 1501—1512, хан Мавераннахра 1510—1530
 Абу Саид-хан, сын Кучкунджи-хана, хан Мавераннахра 1530—1533
 Убайдулла-хан, сын Махмуд-султана, султан Бухары 1512—1533, хан Мавераннахра 1533—1539
 Пирмухаммед-хан, сын Джанибек-султана, султан Балха 1546—1566, султан Бухары 1550—1551, хан Мавераннахра 1556—1561
 Искандер-хан, сын Джанибек-султана, султан Мианкаля 1512—1533, султан Керминэ 1529—1533, хан Мавераннахра 1561—1583
 Абдулла-хан II, сын Искандер-хана, султан Карши 1552—1554, султан Бухары 1555—1556, 1557—1561, султан Керминэ 1556—1561, хан Бухары 1561—1583, хан Мавераннахра 1583—1598
 Абдалмумин-хан, сын Абдуллы-хана II, султан Балха 1582—1583, хан Балха 1583—1598, хан Мавераннахра 1598
 Пирмухаммед-хан II, сын Исфандийар-султана, хан Мавераннахра 1598—1601

Шейбаниды Бухары 
 Махмуд-султан, сын Шахбудаг-султана, сын Абулхайр-хана султан Бухары 1501—1511
 Убайдулла-хан, сын Махмуд-султан, султан Бухары 1512—1533, хан Мавераннахра 1533—1540
 Абдулазиз-хан, сын Убайдулла-хана, хан Бухары 1540—1550
 Мухаммад Йар-султан, сын Суюнч Мухаммад-султана, султан Бухары 1550, 1551—1554
 Бурхан-султан, сын Мухаммад Рахим-султана, сын Убайдулла-хана султан Бухары 1551—1555, 1556—1557
 Абдулла-хан II, сын Искандер-хана, султан Карши 1552—1554, султан Бухары 1555—1556, 1557—1561, султан Керминэ 1556—1561, хан Бухары 1561—1583, хан Мавераннахра 1583—1598

Шейбаниды Самарканда 
 Ахмад-султан, сын Убайдулла-хана, султан Самарканда 1501—1506
 Мухаммед Тимур-султан, сын Шейбани-хана, хан Самарканда 1506—1511
 Абдулатиф-хан, сын Кучкунджи-хана, хан Самарканда 1540—1552
 Султан Саид-султан, сын Абу Саид-хана, султан Самарканда 1552—1555, 1557—1572
 Науруз Ахмед-хан, сын Суюнчходжа-хана, правитель Ташкента 1539—1556, хан Туркестана 1539—1556, хан Самарканда 1551—1556
 Гадай-хан, сын Абдулатиф-хана, хан Самарканда 1556, 1557—
 Баба-султан, сын Науруз Ахмад Барак-хана, хан Ташкента — 1582, хан Самарканда 1556—1557
 Джаванмард Али-султан, сын Абу Саид-хана, султан Самарканда 1557

Шейбаниды Ташкента 
 Суюнчходжа-хан, сын Абулхайра, удельный правитель Ташкента с 1501 по 1524 год
 Кельди Мухаммед, сын Суюнчходжа-хана, султан Ташкента 1524—1532
 Науруз Ахмед-хан, сын Суюнчходжа-хана, хан Ташкента 1532—1556, хан Туркестана 1539—1556, хан Самарканда 1555—1556
 Дервиш-хан, сын Науруз Ахмед-хана, хан Ташкента 1556—1576
 Баба-султан, сын Науруз Ахмед-хана, хан Ташкента — 1582, хан Самарканда 1556—1557

Шейбаниды Мианкала 
 Искандер-хан, сын Джанибек-султана, султан Мианкалы 1512—1533, султан Керминэ 1529—1533, хан Мавераннахра 1561—1583

Шейбаниды Карши 
 Кылыч Кара-султан, сын Кистин Кара-султана, султан Балха 1544—1545, султан Карши 1552
 Абдулла-хан II, сын Искандер-хана, султан Карши 1552—1554, султан Бухары 1555—1556, 1557—1561, султан Керминэ 1556—1561, хан Бухары 1561—1583, хан Мавераннахра 1583—1598

Шейбаниды Шахрисябза 
 Хашим-султан, сын Бурундук-султана, султан Шахрисябза 1553—1556

Шейбаниды Кермине 
 Абу-л-Фатх Искандар-хан, сын Джанибек-султана, султан Мианкалы 1512—1533, султан Керминэ 1529—1533, хан Мавераннахра 1561—1583
 Дуст Мухаммад-султан, сын Джанибек-султана, султан Керминэ 1553—1556
 Абу-л-Гази Абдулла-хан, сын Искандер-хана, султан Карши 1552—1554, султан Бухары 1555—1556, 1557—1561, султан Керминэ 1556—1561, хан Бухары 1561—1583, хан Мавераннахра 1583—1598

Шейбаниды Туркестана 
 Кучкунджи-хан, сын Абулхайрa, султан Туркестана 1501—1512, хан Мавераннахра 1512—1530
 Науруз Ахмад Барак-хан, сын Суюнчходжа-хана, правитель Ташкента 1539—1556, правитель Туркестана 1539—1556, хан Самарканда 1555—1556
 Баба-султан, сын Науруз Ахмад Барак-хана — хан Туркестана 1556—1582, правитель Ташкента 1574—1580, хан Самарканда 1556—1557

Шейбаниды Гиссара 
 Хамза-султан, сын Бахтийар-султана, султан Хисара 1501—1510
 Махди-султан, сын Бахтийар-султана, султан Хисара 1501—1510

Шейбаниды Ферганы 
 Джанибек-султан, сын Хаджи Мухаммад-султана, султан Ферганы (Ахси) 1503—1509

Шейбаниды Балха 
 Хуррамшах-султан, сын Шейбани-хана, султан Балха 1506—1511
 Кистин Кара-султан, сын Джанибек-султана, султан Балха 1526—1544
 Кылыч Кара-султан, сын Кистин Кара-султана, султан Балха 1544—1545, султан Карши 1552
 Пирмухаммед-хан, сын Джанибек-султана, султан Балха 1546—1566, султан Бухары 1550—1551, хан Мавераннахра 1556—1561
 Сулейман-султан, сын Джанибек-султана, султан Балха 1566—1566
 Дин Мухаммед-султан, сын Пирмухаммед-хана, султан Балха 1566—1573
 Абдалмумин-хан, сын Абдулла-хан II, султан Балха 1582—1583, хан Балха 1583—1598, хан Мавераннахра 1598
 Абдаламин-хан, сын Ибадулла-султана, хан Балха 1598—1601
 Мухаммад Ибрагим-султан, сын Турсун Мухаммед-султана, хан Балха 1601

Шейбаниды Хорезма 
 Пулад-султан, сын Мухаммед Тимур-султана, султан Хорезма 1501—

Шейбаниды Заамина 
 Абдул-султан, сын Абдуллатиф-хана, хаким Заамина 1561—1583

Шейбаниды — поэты 
Шейбаниды были щедрыми покровителями словесности на староузбекском и персидском языках, а также архитектуры. Некоторые представители династии увлекались литературой и поэзией. Следующие представители Шейбанидов писали стихи и создавали литературные произведения:
 Мухаммед Шейбани.
 Абу Саид-хан, сын Кучкунджи-хана.
 Убайдулла-хан, сын Махмуд-султана.
 Абдулазиз-хан, сын Убайдулла-хана.
 Абдулатиф-хан, сын Кучкунджи-хана.
 Абдулла-хан II, сын Искандер-хана.
 Абдол-султан, сын Абдулатиф-хана.

Примечания

Литература 
 Босворт К. Э. Мусульманские династии: Справочник по хронологии и генеалогии / Пер. с англ. М., 1971. С. 207—208.
 
 
 
 
 Erkinov A. «The Poetry of the Nomads and Shaybani Rulers of Transition to a Settled Society». In: Central Asia on Display: Proceedings of the VII. Conference of the European Society for Central Asian Studies (27-30 September, 2000). G.Rasuly-Paleczek, J. Katsching (eds). Vienna, 2005. P.145-150.

Ссылки 
 

Шейбаниды
История Узбекистана
История Таджикистана
История Казахстана
Персоналии:Бухарское ханство